Neocrepidodera  — род  из подсемейства  в семействе .

Перечень видов 
Некоторые виды рода:
 Neocrepidodera adelinae (Binaghi, 1947)
 Neocrepidodera albanica (Mohr, 1965)
 Neocrepidodera basalis (K. Daniel, 1900)
 Neocrepidodera brevicollis (J. Daniel, 1904)
 Neocrepidodera corpulenta (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera crassicornis (Faldermann, 1837)
 Neocrepidodera cyanescens (Duftschmid, 1825)
 Neocrepidodera cyanipennis (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera femorata (Gyllenhal, 1813)
 Neocrepidodera ferruginea (Scopoli, 1763) Блошка луговая рыжая
 Neocrepidodera impressa (Fabricius, 1801)
 Neocrepidodera interpunctata (Motschulsky, 1859)
 Neocrepidodera ligurica (J. Daniel, 1904)
 Neocrepidodera melanopus (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera melanostoma (Redtenbacher, 1849)
 Neocrepidodera motschulskii (Konstantinov, 1991)
 Neocrepidodera nigritula (Gyllenhal, 1813)
 Neocrepidodera nobilis (J. Daniel, 1904)
 Neocrepidodera norica (Weise, 1890)
 Neocrepidodera obirensis (Ganglbauer, 1897)
 Neocrepidodera peirolerii (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera puncticollis (Reitter, 1879)
 Neocrepidodera rhaetica (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera simplicipes (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera spectabilis (J. Daniel, 1904)
 Neocrepidodera springeri (Heikertinger, 1923)
 Neocrepidodera sublaevis (Motschulsky, 1859)
 Neocrepidodera transsilvanica (Fuss, 1864)
 Neocrepidodera transversa (Marsham, 1802)

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Козявки
Роды жесткокрылых